Smíchov může označovat:

 Smíchov – čtvrť v Praze
 Smíchov (rybník) – rybník u obce Slavhostice v okrese Jičín
 Smíchov (televizní stanice) – komerční TV stanice přejmenovaná roku 2017 na Nova 2
 Praha-Smíchov (nádraží) – vlaková stanice ve stejnojmenné pražské čtvrti
 Smíchov sever – vlaková zastávka u smíchovského nádraží
 Staropramen – hovorové označení piva vařeného v pivovaru na Smíchově